РОО — аббревиатура.
 Русское окраинное общество.
 Радиационно опасные объекты.
 Региональная общественная организация.
 Российское общество оценщиков.